Farkas Gyula-emlékérem (Budapest) a budapesti Bolyai János Matematikai Társulat emlékérme
Farkas Gyula-emlékérem (Kolozsvár) a kolozsvári Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság emlékérme